Райнер Шёнборн (; род. 26 мая 1962, Цвайбрюккен, ФРГ) — немецкий фигурист, бронзовый призёр чемпионата Европы 1985 года, трёхкратный чемпион Германии, участник Олимпийских игр 1984 года в танцах на льду. Выступал вместе с Петрой Борн.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1979
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1980
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1984 — танцы на льду

Ссылки 
 

Фигуристы Германии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1984 года